Jméno Magnus II. označuje několik panovníků:

 Magnus II. Norský, Haraldsson († 1069) – král norský v letech 1066–1069
 Magnus II. Švédský, Henriksson († 1161) – král švédský v letech 1060–1061
 Magnus II. z Orknejí († 1239) – hrabě z Orknejí v letech 1236–1239
 Magnus IV. Švédský, Eriksson (1316–1374) – král švédský (1319–1364) a norský (1318–1355), druhý Magnus z rodu Folkungů
 Magnus II. Brunšvicko-Lüneburský (1324–1373) – brunšvicko-lüneburský vévoda v letech 1369–1373
 Magnus II. Meklenburský (1441–1503) – meklenburský vévoda v letech 1477–1479
 Magnus II. Sasko-Lauenburský (1543–1603) – sasko-lauenburský vévoda v letech 1571–1573